Hud eller HUD kan syfta på:

 Hud – den mjuka vävnad som täcker kroppsytan på människor och andra ryggradsdjur
 Kutikula - samlingsnamn på vävnader som täcker kroppsytan på organismer
 Hud (islamisk profet) – en islamisk profet
 Hud (sura) – den elfte suran i Koranen
 Drottning Hud – en mytologisk person
 Head-Up Display, förkortat HUD – en optikteknologi som innebär att viktig data projiceras på en genomskinlig skärm eller direkt på en vindruta